

Letteratura e teatro 
 Satira – genere letterario classico
 Satira latina – composizione sia in forma letteraria sia in forma teatrale 
 Satira menippea – satira sul modello dei lavori di Menippo di Gadara
 Satira del villano – filone letterario europeo nato nel XII secolo

Diritto 
 Diritto di satira – diritto soggettivo di rilevanza costituzionale

Altro 
 Il Terzo Segreto di Satira – collettivo di videomaker italiani satirici